Сезух — река в России, протекает в Ивановской и Нижегородской областях. Устье реки находится в 61 км по левому берегу реки Лух. Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна — 175 км².

Описание течения 
Берёт начало в болоте Чистом на границе Чкаловского и Володарского районов Нижегородской области, западнее рабочего посёлка Чистое. В верховьях реки вокруг неё построена сеть каналов на торфоразработках. При впадении Кондрицы слева втекает в Пестяковский район Ивановской области. После впадения Сырбыша (также слева), на правом берегу находится единственный населённый пункт на реке — деревня Сезух. Впадает в Лух немного выше посёлка Фролищи, последние километры протекая по границе Ивановской и Нижегородской областей.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Ковров и до устья, без реки Уводь, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010301112110000033891
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003389
 Код бассейна — 09.01.03.011
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки 
 река Сырбыш (левый)

 река Кондрица (левый)

Примечания 

Реки Пестяковского района
Реки Володарского района (Нижегородская область)
Реки Чкаловского района Нижегородской области
Притоки Луха